Wocke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maximilian Ferdinand Wocke
 Erich Wocke